Барсуково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Барсуково — деревня в Лунинецком районе Брестской области.

Россия 
 Барсуково — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Барсуково — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Барсуково — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Барсуково — село в Шаранском районе Башкортостана.
 Барсуково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Барсуково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Барсуково — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Барсуково — село в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Барсуково — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Барсуково — село в Актанышском районе Татарстана.

См. также 
 Барсуков
 Барсук (значения)
 Барсуки (значения)